Дніпровські Ракети — українська команда з американського футболу.

Склад 

Капітан команди Васілик М.Л
              
Офіційний представник Васілик М.Л

В «Ракетах» грав «Кіборг» Дмитро Фурдик.

Див. також 
 Федерація американського футболу України

Посилання 
 сайт команди 
 Федерація американського футболу України

Українські клуби з американського футболу
Спортивні клуби Дніпра